Tebaldi é um apelido de família difundido no centro-norte da Itália, claramente derivado do prenome Tebaldo, de origem longobarda, que significa homem valoroso do povo.. Este apelido de família tem inúmeras variantes, dentre elas: Teobaldi, Tibaldi, Tipaldi, Tiboldi, Tebaldini, Tebaldeschi, Toaldi, Fittipaldi etc.

Personagens famosas
Renata Tebaldi - cantora lírica italiana
Pellegrino Tibaldi - arquiteto, pintor e escultor italiano
Marco Tebaldi - prefeito de Joinville

Cognomi italiani - origine e significato. Strada, Annalisa e Spini, Gianluigi. De Vecchi Editore, Milão:2000

Sobrenomes da língua italiana